Rezipient (von lateinisch recipere „aufnehmen, empfangen“) steht für:

 Rezipient, Empfänger in einem Kommunikationsprozess
 Rezipient, sprachwissenschaftlich diejenige semantische Rolle, die etwas erhält, siehe Rezipiens
 Rezipient (Vakuumtechnik), Gefäß zur Erzeugung eines Vakuums

Siehe auch: